Spisak epizoda serije Nova devojka sa datumima emitovanja u SAD.

Pregled sezona

Epizode

1. sezona (2011-2012)

2. sezona (2012-2013) 

Нова девојка